El nombre de Iglesia de Santa Bárbara es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Bárbara.

Santas 
 Santa Bárbara, virgen y mártir cristiana - Festividad: 4 de diciembre.

Iglesias

Colombia 
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en la ciudad de Bogotá;
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en la ciudad de Ituango, Antioquia;
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en la ciudad de Santa Fe de Antioquia, Antioquia;
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en la ciudad de Tunja, Boyacá;
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en el municipio de Marmato, Caldas

España 
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en la localidad de Aliga, Teruel;
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en la localidad de Beniparrell, Valencia;
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en la localidad de Carcagente, Valencia;
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en la localidad de Écija, Sevilla;
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en el núcleo de Bustiello en la parroquia de Santa Cruz, concejo de Mieres;
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en el núcleo de El Caleyo en la parroquia de Latores, concejo de Oviedo;
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en el núcleo de Llaranes, concejo de Avilés;
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en el núcleo de Mas del Olmo en el municipio de Ademuz, Valencia;
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en concejo de San Martín del Rey Aurelio;
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en la ciudad de Madrid

Ghana 

 Iglesia de Santa Bárbara, Iglesia católica de Akosombo

Italia 
 Iglesia de Santa Bárbara dei Librai (:w:it), iglesia católica en la ciudad de Roma;

México 
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en la localidad de Santa Rosalía, Baja California Sur;
 Iglesia de Santa Barbara, iglesia católica en la localidad de Santa Bárbara, Cuautitlán Izcalli, Estado de México;

Portugal 
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia católica en Santa Bárbara de Nexe, Faro;

República Checa 
 Iglesia de Santa Bárbara, iglesia gótica en la localidad de Kutná Hora, nombrada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad;

Venezuela 

 Iglesia de Santa Bárbara, Maracaibo, Estado Zulia.